De Eesti Karikas 2013/14 was het 24ste seizoen dat werd gestreden om de nationale voetbalbeker van Estland. De eerste wedstrijd van het bekertoernooi vond plaats op 28 mei 2013. De finale werd gespeeld op 17 mei 2014. FC Levadia Tallinn won het toernooi door FC Santos Tartu in de finale met 4-0 te verslaan. Desondanks plaatste die laatste club zich voor de eerste voorronde van de UEFA Europa League 2014/15, omdat Levadia Tallinn zich via de competitie al had geplaatst voor de voorronden van de UEFA Champions League. Opvallend was dat FC Santos Tartu op dat moment uitkwam op het derde niveau.

Achtste finales 
Voor de achtste finales vonden al drie rondes plaats.

|}

Schema

Zie ook
Meistriliiga 2013
Meistriliiga 2014
Estisch voetbalelftal in 2013
Estisch voetbalelftal in 2014

Externe link 
  Overzicht op de website van de Estische voetbalbond

Estische voetbalbeker
Bekervoetbal 2013/14